Эфендикой — прежнее название села Айвовое (Бахчисарайский район Крыма)
 Эфендикой — прежнее название села Зеленогорское (Белогорский район Крыма)